Film en televisie
 Legion (1998), een televisiefilm uit 1998
 Legion (2010), een fantasy/horrorfilm uit 2010
 Legion (televisieserie), een televisieserie uit 2017-?

Strips
 Legion (Marvel), een antiheld uit Marvel Comics
 Legion (DC), een superschurk uit DC Comics
 Legion (Image), een reeks personages uit de stripserie Spawn
 Legion (IDW), een stripboek gebaseerd op bovengenoemde film uit 2010
 L.E.G.I.O.N., een striptitel van DC Comics uit 1989

Muziek
Legion (Mark Shreeve), een muziekalbum van Mark Shreeve
Legion (Deicide), een muziekalbum van Deicide
Legion Records, een platenlabel

Literatuur
Legion (boek), een boek van William Peter Blatty